Jerslev kan henvise til flere emner:

 Jerslev Sjælland - en by i Kalundborg Kommune, i dag sammenvokset med Ubby
 Jerslev (Vendsyssel) - en by i Brønderslev Kommune